Il doppio del DFS Classic 2004 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2004.

Els Callens e Meilen Tu erano le detentrici del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, la Callens con Shinobu Asagoe e la Tu con Tina Križan.

La Asagoe e la Callens hanno perso in semifinale contro Eléni Daniilídou e Katarina Srebotnik.

La Križan e la Tu hanno perso nei quarti di finale contro Marija Kirilenko e Marija Šarapova.

La Kirilenko e la Šarapova hanno battuto in finale 6–2, 6–1  Lisa McShea e Milagros Sequera.

Teste di serie

 María Vento-Kabchi /  Angelique Widjaja (primo turno)
 Ting Li /  Tiantian Sun (primo turno)
 Alicia Molik /  Magüi Serna (quarti di finale)
 Liezel Huber /  Tetjana Perebyjnis (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

DFS Classic 2004